Stjepan Vuković (arheolog) (1905. – 1974.)
 Stjepan Vuković (političar) (1813. – 1871.)